Staples kan syfta på:

 Staples – en amerikansk global leverantör av kontorsrelaterade produkter

Geografi
 Staples, Minnesota – en ort i Todd County, och Wadena County
 Staples, Texas – en ort i Guadalupe County

Se även
 Staples Creek – flera